

Selección andorrana en 2009
 Marc Vila (p)
 Nelson Alves (p)
 Marc Montardit 
 Juan Sebastián 
 Àlex Martín 
 Ramón Bassols 
 Ivan Vilaró 
 Manu Rodríguez
 Marc Martín 
 Àlex Maestre

 Seleccionador: Climent Padrós

Andorra
Hockey sobre patines en Andorra
Hockey